— romano do , filho de Constâncio Cloro
 Dalmácio (césar) — romano do , filho do anterior
 Dalmácio de Constantinopla — monge bizantino do 
 Dalmácio de Santiago de Compostela — monge cluniense do 

Desambiguações de antropônimos